Traces O’ Red – debiutancki album norweskiego zespołu blackmetalowego Enslavement of Beauty. Muzykę skomponował Tony Eugene Tunheim, a teksty Ole Alexander Myrholt (z wyjątkiem "Dreams", który jest wierszem Edgara Allana Poego z 1827 roku). Płyta ukazała się w 1999 roku nakładem wytwórni Head Not Found.

Lista utworów 

 Utwory dodatkowe

Twórcy 
 Ole Alexander Myrholt – śpiew
 Tony Eugene Tunheim – gitara, instrumenty klawiszowe

Linki zewnętrzne 
 Okładka
  w Encyclopaedia Metallum

Albumy Enslavement of Beauty
Albumy muzyczne wydane w roku 1999
Albumy Head Not Found